

Architettura 
 Villa Durazzo-Pallavicini – villa di Genova
 Palazzo Durazzo – palazzo di Firenze
 Villa Durazzo-Centurione – villa di Santa Margherita Ligure
 Palazzo Pietro Durazzo – palazzo di Genova
 Palazzo Durazzo-Zoagli – palazzo di Genova
 Villa Durazzo Bombrini – villa di Genova

Geografia

Albania 
 Durazzo – città di 200.000 abitanti del paese
 Distretto di Durazzo – distretto dell'Albania
 Prefettura di Durazzo – prefettura dell'Albania

Italia 
 Durazzo – frazione scomparsa di Molinella nella città metropolitana di Bologna di cui è rimasto solo il campanile

Persone 
 Cesare Durazzo (1593-1680) – 18º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Clelia Durazzo (1760-1837) – botanica italiana
 Giacomo Filippo Durazzo III – collezionista d'arte e naturalista italiano
 Giacomo Durazzo (1717-1797) – diplomatico, al servizio della Repubblica di Genova, ed uomo di teatro italiano
 Giacomo Grimaldi Durazzo (1503-1579) – 69º doge della Repubblica di Genova
 Giovanni Battista Durazzo – 104º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica.
 Girolamo Luigi Durazzo(1739-1809) – politico italiano
 Marcello Durazzo (1633-1710) – cardinale italiano
 Marcello Durazzo (1710-1791) – l 169º doge della Repubblica di Genova
 Pietro Durazzo (1560-1631) – 93º doge della Repubblica di Genova
 Pietro Durazzo (1632-1699) – 128º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Stefano Durazzo – doge della Repubblica di Genova nel biennio 1734-1736
 Stefano Durazzo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Vincenzo Durazzo (1635-1724)- 140º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica

Altro 
 Durazzo – antica famiglia genovese di origine albanese
 Libro d'Ore Durazzo – codice miniato
 Battaglia di Dyrrhachium – battaglia della guerra tra Cesare e Pompeo, del 48 a.C.
 Battaglia di Durazzo – battaglia della guerra tra Bizantini e Normanni, del 1081
 Battaglia di Durazzo – battaglia navale nel 1915 durante la prima guerra mondiale 
 Bombardamento di Durazzo – battaglia navale nel 1918 durante la prima guerra mondiale
 Angiò-Durazzo, famiglia reale europea